Афект — багатозначний термін у медицині, психології, кримінальному праві.

Афект ( — хвилювання, пристрасть) — сильний психічний стан, що швидко виникає і бурхливо перебігає, характеризується сильним і глибоким переживанням, характерним зовнішнім проявом, звуженням свідомості і зниженням самоконтролю.
 Афект (психологія) — емоційний процес, що характеризується короткочасністю, інтенсивністю і вираженими фізіологічними проявами.
 Афект — синонім  емоційного процесу  взагалі.
 Афект (кримінальне право) — короткочасний емоційний стан людини, зазвичай спричинений травмуючими переживаннями, в якому вона вважається неосудною або обмежено осудною.
 Афект первинний — в медицині обмежений запальний процес на місці первинного потрапляння до організму збудників інфекційних хвороб (туберкульоз, сифіліс, тощо), часто на шкірі через укус комах, де в подальшому утворюється певних розмірів дефект шкіри (марсельська гарячка, везикульозний рикетсіоз).

Примітки 
 

Афекти